Pozsgai Imre (1939–) tanár, költő
Pozsgai Imre (1944–) fizikus, az MTA doktora

Hasonló névvel
Pozsgay Imre (1933–2016), olykor Pozsgai Imre néven is, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, államminiszter, művelődésügyi miniszter